Bang Rakam (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phitsanulok, Thailanda, cu o populație de 94.854 de locuitori și o suprafață de 936,04 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 135 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phitsanulok